Biobío (o Bío-Bío o Bío Bío) puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:

 Alto Biobío, comuna de la provincia de Biobío (Chile).
 La provincia de Biobío, provincia donde se encuentra la comuna anterior, en la región del Biobío (Chile).
 La región del Biobío, región donde se encuentran la comuna y la provincia anteriores, en el centro-sur de Chile.

Además, puede hacer referencia a:

 La estación Biobío, estación al lado de la ribera sur del río Biobío en Concepción, parte del subramal Concepción-Curanilahue (Chile).
 El puente ferroviario Biobío en Coihue, viaducto del antiguo ferrocarril Talcahuano-Chillán-Angol, y que actualmente une Santa Fe y Coihue (Chile).
 El puente ferroviario Biobío en Concepción, viaducto del subramal Concepción-Curanilahue que cruza el río Biobío y que conecta las actuales comunas de Concepción y San Pedro de la Paz (Chile).
 La radio Bío-Bío, radio chilena, oriunda de la región del Biobío.
 El río Biobío, río que atraviesa parte de la zona sur de Chile.